Orenola (ocell). Ocell de la família dels hirundínids.
 Orenola (peix). Diversos peixos voladors de la família dels exocètids.